Никола́й Никола́евич Кузьми́н:
 Кузьмин, Николай Николаевич (1883—1938) — комиссар Юго-Западного фронта, член Реввоенсовета.
 Кузьмин, Николай Николаевич (1906—1994) — эстонский и советский архитектор.